FDS steht für:
 Fahrdatenspeicher, siehe Unfalldatenspeicher
 Famicom Disk System, ein Diskettenlaufwerk für das Famicom
 Fire Dynamics Simulator, ein Brandsimulationsprogramm
 Forces de défense et de sécurité, siehe Verteidigungs- und Sicherheitskräfte der Elfenbeinküste
 Förderkreis Deutscher Studenten, siehe FDS gemeinnützige Stiftung
 Forum Demokratischer Sozialismus (fds), ein innerparteilicher Zusammenschluss (Strömung) in der Partei Die Linke
 Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Geschichte der Diktaturen in Deutschland, Rostock
 Kfz-Kennzeichen von Landkreis Freudenstadt, Deutschland
 Fragebogen zu Dissoziativen Symptomen, ein klinischer Fragebogen der erfasst, ob Hinweise auf dissoziative Zustände vorliegen
 Bahnhof Darmstadt Süd (DS100-Code)

FdS steht für:
 Ferrovie della Sardegna, eine italienische Eisenbahngesellschaft

Abkürzung